Water closet o water-closet (término inglés que significa "armario o gabinete de agua") se puede referir a:

 Inodoro, elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos; o
 Cuarto de baño, habitación donde se encuentran el inodoro y otros elementos para el aseo y baño.